Куп Италије у кошарци () годишње је кошаркашко такмичење у Италији. Прво издање приређено је 1968. године. Организацијом се бави Кошаркашки савез Италије.

Досадашња финала 

 Од 1975. до 1984. Куп није игран.

Успешност клубова

Види још 
 Серија А Италије у кошарци
 Суперкуп Италије у кошарци

Спољашње везе 
 Кошаркашки савез Италијанске лиге

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Италији